

Persone
 Carlo Sozzi – arcivescovo cattolico italiano
 Ettore Sozzi – ufficiale sammarinese
 Francesco Sozzi – pittore italiano del XVIII secolo
 Gastone Sozzi – politico italiano
 Giacomo Sozzi – scultore italiano
 Jean-Claude Sozzi – giocatore di hockey su ghiaccio francese
 Kim Sozzi – cantante statunitense
 Lionello Sozzi – docente universitario e critico letterario italiano
 Massimo Sozzi – scrittore italiano 
 Olivio Sozzi –  pittore italiano del XVIII secolo
 Robert Sozzi –  militante nazionalista corso

Toponomastica
 Sozzi – frazione del comune di Valmozzola in provincia di Parma

Altro
 brigata "Gastone Sozzi" – brigata partigiana operante nel 1944 in Romagna